

Сіпіо — місто, штат Нью-Йорк
 Сіпіо — місто, штат Юта
 Сіпіо — переписна місцевість, штат Індіана